A rubel néhány szláv országban használatos pénznem:

 Orosz rubel
 Belarusz rubel
 Szovjet rubel
 Dnyeszter menti rubel